Lies (anatomie), een deel van het lichaam
Lies (Breda), een buurtschap in de gemeente Breda
Lies (film), een Zuid-Koreaanse film
Lies (Hautes-Pyrénées), een gemeente in het Franse departement Hautes-Pyrénées
Lies (Terschelling), een dorp op Terschelling
Lies, een voornaam, verkorte vorm van Elisabeth
Lies (The Knickerbockers), een single van The Knickerbockers uit 1965
(I call them) Lies, een nummer The Lewis & Clarke Expedition die in 1968 gecoverd werd door The Cats op hun album Cats en tien verzamelalbums
Vlijtig liesje, een plant
 Lies (boek), een boek van Michael Grant